* Беляев, Иван Васильевич (в монашестве Иннокентий; 1862—1913) — епископ Православной Российской Церкви, постоянный член Святейшего Синода.
 Беляев, Иван Васильевич (1773—1847) — управляющий штабом морской артиллерии.